La XV edizione della Coppa dei Campioni della CSI si è disputata a Mosca dal 20 al 28 gennaio 2007. Il torneo è stato vinto dagli uzbeki del Pakhtakor Tashkent.

Criteri di ammissione
A causa del ritiro durante la precedente edizione i campioni d'Armenia in carica dello Pyunik Yerevan non sono stati ammessi alla manifestazione, al loro posto ha partecipato il .
 I campioni nazionali kazaki del FC Astana hanno rinunciato a prendere parte al torneo, al loro posto è stato ammesso il FC Aktobe.
 Il club serbo dell' ha sostituito la rappresentativa Under 21 russa, è stato il primo club proveniente da un paese non appartenente alla ex Unione Sovietica a partecipare alla competizione.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni
 Edizione 2007 su Rsssf.com

Calcio nel 2007
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca